Härjedalen kan syfta på:

Härjedalen – ett landskap i Norrlands inland
Härjedalens kommun –  en kommun i Jämtlands län
Härjedalens domsaga – tidigare domsaga i Sverige 1879–1970
Härjedalen Sveg Airport – en regional flygplats Härjedalen